Il tabellone singolare dell'Azores Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Francisco Roig (tds n. 4). In finale ha sconfitto Chris Pridham (tds n. 3) con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-4.

Teste di serie

  Olivier Delaître (secondo turno)
  Nuno Marques (primo turno)
  Chris Pridham (finale)
  Francisco Roig (campione)

  Gianluca Pozzi (secondo turno)
  Martin Laurendeau (secondo turno)
  Chris Garner (primo turno)
  Henrik Holm (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Azores Challenger 1990